Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ivan Baron e Ian Williams che hanno battuto in finale Pablo Campana e Nicolás Lapentti 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Óscar Ortiz /  Leander Paes (quarti di finale)
 Sergio Cortés /  João Cunha e Silva (semifinali)

 Otavio Della /  Gustavo Kuerten (primo turno)
 Ari Nathan /  Michael Shyjan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1995